De vereniging van Romeliefhebbers S.P.Q.R.;
 SPQR als afkorting van Senatus Populusque Romanus.